Миргоро́дская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Миргородская улица — улица в Москве.
 Миргородская улица — улица в Перми.
 Миргородская улица — улица в Санкт-Петербурге.

Украина 
 Миргородская улица — улица в Донецке.
 Миргородская улица — улица в городе Запорожье.
 Миргородская улица — улица в городе Львове.